Суперлига Колумбии 2014 года () — 3-й розыгрыш Суперлиги Колумбии, в котором встречались чемпион Апертуры 2013 и чемпион Финалисасьон 2013 и вторая команда в общей таблице сезона 2013 «Депортиво Кали». Первый матч состоялся 22 января 2014 года, ответный — 29 января.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Суперлига Колумбии 2014 на сайте soccerway.com

2014
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»
Матчи ФК «Депортиво Кали»
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2014 году
Январь 2014 года
События 22 января
Спортивные соревнования в Кали
События 29 января
Спортивные соревнования в Медельине